Le corpuscule de Malpighi peut désigner :
 Un élément anatomique du néphron dans le rein
 Un élément anatomique de la pulpe blanche dans la rate

Anatomie du rein
Anatomie du système lymphatique